Бержерон () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Жан-Клод Бержерон (1968) — канадський хокеїст.
 Ів Бержерон (1952) — канадський хокеїст.
 Марк-Андре Бержерон (1980) — канадський хокеїст.
 Мішель Бержерон (1954) — канадський хокеїст.
 Патріс Бержерон (1985) — канадський хокеїст.
 Бержерон Г. — французький політолог

Інше 
 Гаррісон Бержерон — оповідання Курта Воннеґута

Французькі прізвища